Regoldo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Castanea sativa; o 
 el nombre común de la planta Fagus sylvatica.